V.Premier League 2016-2017 – torneo pallavolistico femminile
V.Premier League 2016-2017 – torneo pallavolistico maschile